Miejscowości w Polsce:
 Kroczów Mniejszy
 Kroczów Większy